Sezóna 2020/2021 byla třináctým ročníkem KHL. V lize hrálo 23 týmů ze 6 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Lotyšska, Finska a Běloruska. Titul z předcházejícího ročníku nikdo neobhajoval, play-off se nedohrálo kvůli pandemii covidu a mistr ligy nebyl vyhlášen.

Kluby 2020/2021

Změny před sezónou 
 Do sezóny 2020/21 se nepřihlásil tým Admiral Vladivostok kvůli finančním problémům.

Omezení během sezóny 
 Finský tým Jokerit Helsinki odehrál první měsíc svých zápasů jen s omezeným počtem fanoušků v hledišti dle nařízení místní vlády.
 Čínský tým HC Rudá hvězda Kunlun odehrál kvůli omezenému cestování kvůli pandemii covidu své zápasy na stadionu v Mytišči, na předměstí Moskvy.

Rozdělení do konferencí a divizí

Základní část

Konečné tabulky

Východní konference

Západní konference

Playoff

Produktivita základní části

Kanadské bodování 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2020
Lední hokej v roce 2021
Sport v Rusku v roce 2020
Sport v Rusku v roce 2021